Les Enfers is een Belgische stripreeks van scenarist Jean Dufaux en tekenaar Paolo Eleuteri Serpieri. Het eerste nummer verscheen in 2007 bij uitgeverij Robert Laffont.

Albums 

Enfers, Les